Нуччи — фамилия.

Известные носители:
 Нуччи, Дэнни (род. 1968) — американский актёр.
 Нуччи, Лаура (настоящее имя Мария Лаура Лодовичи; 1913—1994) — итальянская актриса, активно работала в кино и на телевидении.
 Нуччи, Лео (род. 1942) — итальянский оперный певец.